IMPG2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 241 амінокислот, а молекулярна маса — 138 621.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Білок має сайт для зв'язування з з молекулою гепарину. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки